Mound (englisch für „Hügel“) steht für

 Mound, künstlicher Hügel in den Vereinigten Staaten und in Iran;
 hiervon abgeleitet als Pitcher’s Mound eine Spielfläche in der Sportart Baseball 
 Bhir Mound, Ruine in Pakistan
 Burnt Mound Fundplätze aus der Bronzezeit auf den Britischen Inseln, 
 Mud Mound, biogeologische Strukturen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mound (Louisiana)
 Mound (Minnesota)
 Mound (Texas)

 Flower Mound

Siehe auch:
 Mound City 
 Blue Mound 
 Mound Township
 Mounds
 Mount
 Mond (Begriffsklärung)
 Maund